Anthriscus chaerophyllea är en flockblommig växtart som beskrevs av George Claridge Druce. Anthriscus chaerophyllea ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Småkörvlar
chaerophyllea